Bessemer Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bessemer Mountain (Washington)
 Bessemer Mountain (Wyoming)